Griesgraben heißen Gewässer und Täler:

 Griesgraben (Donau), rechter Zufluss der Donau nach Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Griesgraben (Fleinheimer Bach), rechter Zufluss des Fleinheimer Bachs (zur Egau) nach Fleinheim, Gemeinde Nattheim, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg 
 Griesgraben (Mürz), linker Zufluss der Mürz nach Kohleben, Stadt Mürzzuschlag, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Griesgraben (Prühlbach), rechter Zufluss des Prühlbachs, zur Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) nach der Prühlermühle, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Griesgraben (Rhein), linker Talgraben zum Hochrhein bei Weiach, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich
 Griesgraben (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zur Lauter, zur Itz) gegenüber Kösfeld, Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern
 Griesgraben (Tiefenbach), linker Zufluss des Tiefenbachs (zum Ehebach, zur Aisch) bei Hürfeld, Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Griesbach
 Grießgraben